Hvad er filosofi? er titlen på to forskellige filosofiske værker:
 Hvad er filosofi? (Heidegger), en bog fra 1956 af Martin Heidegger
 Hvad er filosofi? (Deleuze & Guattari), en bog fra 1991 af Gilles Deleuze og Félix Guattari